Магрифа Закиевна Мавлютова (башк. Мәүлетова Мәғрифә Зәки ҡыҙы), 27 августа 1913 года, деревня Нижние Лемезы — 7 октября 2004 года, город Уфа) — советский инженер‑технолог, нефтяник. Первый директор Уфимского научно-исследовательского нефтяного института (1947—1956). Депутат Верховного Совета РСФСР 1-го и 2-го созывов, депутат Верховного Совета Башкирской АССР 3-го и 4-го созывов. Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР (1982), Заслуженный нефтяник Башкирской АССР (1967), Почетный нефтяник СССР (1973). Кавалер ордена Ленина (1970), двух орденов Трудового Красного Знамени (1948, 1959).

Биография 

Магрифа Мавлютова родилась 27 августа 1913 года в деревне Нижние Лемезы Уфимской губернии (ныне: Республика Башкортостан Иглинский район). По национальности башкирка. Мать-Хамдия Тагировна, отец— Заки Габидуллович. Заки Мавлютов был участником русско-японской войны 1904—1905 годов, во время Гражданской войны был убит белыми (1918). Имя Заки Мавлютова было присвоено местной школе и колхозу, башкирский писатель Гайнан Хайри в своем романе «Боролош» («Поворот») описал его гибель. В 1920 году мать Магрифы Хамдия Мавлютова переехала с детьми в Уфу.

В 1931 году Марфуга Мавлютова окончила Уфимский рабфак.

В конце 1920-х годов в Башкортостане начались работы по разведке нефтяных месторождений. В 1932 году забил первый мощный нефтяной фонтан у деревни Ишимбаево близ города Стерлитамака. Нужны были специалисты для зарождавшейся нефтяной и нефтехимической промышленности.

В 1931—1936 годах Магрифа учится в Московском химико-технологическом институте им. Д. И. Менделеева. В 1936 году она окончила факультет фундаментальной химии с дипломом инженера-технолога.

В 1936 году одной из первых женщин в республике начала работать инженером-технологом на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе. В 1939 году была назначена заведующей отделом рабочей молодежи обкома ВЛКСМ, с 1940 года — старший химик, заведующая Центральной научно-исследовательской лабораторией Башнефтекомбината.

С 1945 года — старший инженер производственно-технического отдела производственного объединения «Башнефтехимзаводы».

В 1947 году назначена директором нового Уфимского нефтяного научно-исследовательского института, занималась организацией этого научного учреждения, начиная от проектирования здания, строительства жилья для сотрудников и до комплектованиями кадрами и руководства научной деятельностью института.

В 1956—1987 годах — заведующая лабораторией Башкирского нефтяного научно-исследовательского и проектного института (ныне крупнейший в Европе научно- исследовательский и проектный институт в составе корпоративного научно-проектного комплекса ПАО НК «Роснефть»).

Депутат Верховного Совета РСФСР 1-го, 2-го созывов, Верховного Совета Башкирской АССР 3-го, 4-го созывов.

В 1944 года была избрана замесителем председателя Президиума Верховного Совета РСФСР.

Скончалась 7 октября 2004года в Уфе.

Научная деятельность 
Научные труды Магрифы Мавлютовой посвящены проблемам подготовки нефти к промышленной переработке.

В период Великой Отечественной войны под её руководством впервые обоснована возможность применения и производства специального химического реагента для отделения от нефти попутно добываемой пластовой воды, обессоливания и стабилизации нефти, и разработана технология этого процесса, во многом это позволило обеспечить бесперебойную поставку горючего из Уфы на фронт Великой Отечественной войны.

Под руководством Магрифы Закиевны проводились исследования физико-химических особенностей эмульсий, были созданы способы очистки нефти и газа от сероводорода, сбора нефтяных отходов и их утилизации и другие.

На работе была требовательна к себе, до преклонного возраста выезжала в командировки на промыслы производственного объединения «Башнефть».

М.Мавлютова — автор около 200 научных трудов и 4 изобретений. Проводила большую работу с населением как депутат Верховного Совета РСФСР и депутат Верховного Совета Башкирской АССР.

Научные труды 
 Опыт подготовки нефти на промыслах Башкирии. — Уфа: «Башкнигоиздат», 1966. (соавтор)
 Скрипченко Е.С., Лакузо Т.П., Жигач К.Ф., Серикова Л.А., Скрипченко В.И., Мавлютова М.З. Комплексно действующие деэмульгаторы сырых нефтей (нефть - вода - минеральные соли) //Добыча нефти, Июнь, 1966 Раздел: Архив журнала

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (дважды: 1948, 1959)
 Орден Ленина (1970)
 Орден «Дружбы народов»
 Медаль «За доблестный труд» (1942)
 Знак «Отличник нефтяной промышленности» (1942)

Почетные звания 
 Почетный нефтяник СССР (1973)
 Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР (1982)
 Заслуженный нефтяник Башкирской АССР(1967)

Семья 
 Дочь Ирина — кандидат технических наук, была сотрудником института «БАШНИПИНЕФТЬ».
 Сын Валерий — заслуженный врач Башкирской АССР, был анестезиолог-реаниматологом.

Память 
На доме Магрифы Закиевны Мавлютовой (Уфа, улица Ленина, 84) установлена мемориальная доска.

Примечания 

Родившиеся в Иглинском районе
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Нефтяники Башкортостана
Заслуженные работники нефтяной и газовой промышленности РСФСР
Директора научно-исследовательских институтов
Выпускники Российского химико-технологического университета